Damturneringen i basket vid OS 2000 i Sydney arrangerades mellan 16 och 30 september 2000. USA vann guldet, Australien silvret och Brasilien bronset. Alla matcher spelades i The Dome och i Sydney SuperDome.

Medaljfördelning

Resultat

Grupp A

Grupp B

Slutspelsträd

Slutlig ställning

  USA
  Australien
  Brasilien
  Sydkorea 
  Frankrike
   Ryssland
   Slovakien
  Polen
  Kuba
  Kanada
  Nya Zeeland
  Senegal

Basket vid olympiska sommarspelen 2000